

Goden 
 Apollo (Griekse mythologie), een Griekse god
 Apollo (Romeinse mythologie), een Romeinse god

Ruimte 
 Mercurius (planeet), door de oude Grieken "Apollo" genoemd als hij zichtbaar was in de ochtendhemel en "Hermes" als hij zichtbaar was in de avond
 Apolloprogramma, een ruimtevaartprogramma van de ruimtevaartorganisatie NASA, met het doel, mensen op de maan te zetten en veilig te laten terugkeren
 (1862) Apollo, een planetoïde
 Apollo-planetoïden, een groep planetoïden, genoemd naar (1862) Apollo, de eerste ontdekte planetoïde van deze groep
 Apollo (inslagkrater), een krater op de maan

Vervoer 
 Apollo (Apolda), een Duits historisch auto- en vrachtwagenmerk
 Apollo (motorfiets), een Zweeds historisch motorfietsmerk
 Apollo (vrachtwagenmerk), een Nederlands vrachtwagenmerk
 Gumpert Apollo, een Duits sportwagenmerk

Sport 
 Apollo '68, een amateurvoetbalclub in Hensbroek
 BC Apollo Amsterdam, een professionele basketbalclub in Amsterdam
 ZHV Apollo, een handbalclub in Son
 SV Apollo '69, een amateurvoetbalclub in 's-Gravenpolder
 VV Apollo 8, een volleybalvereniging in Borne

Theatergebouwen 
 Apollo Theater, een voormalige bioscoop in Amsterdam
 Apollo Theater (New York), een theater in New York
 Apollo Theatre (Londen), een theater in Londen
 Apollo Victoria Theatre, een theater in West End (Londen)
 Apollon (concertzaal), een voormalige dans- en concertzaal in Antwerpen
 Hammersmith Apollo, een theater in Londen

Muziek 
 Apollo (Urgent.fm), een jongerenprogramma op Urgent.fm
 Apollo (Stravinsky), een ballet van Stravinsky
 Apollo (Synth.nl), een muziekalbum van Synth.nl
 Apollo Productions, een hiphop-producer
 Apollo (Bergum), een Nederlandse fanfare
 Apollo, Studentenclub van het conservatorium Gent sinds 12 mei 2005

Technologie 
 Apollo Computers, een bedrijf dat een computersysteem Apollo/Domain ontwierp
 Apollo (computersysteem), de naam van een gecomputeriseerd reserveringssysteem ontworpen door United Airlines
 Apollo (onderzeekabel), een onderzeekabel in de Atlantische Oceaan

Overige
 Apollo (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten
 Apollo (Battlestar Galactica), een van de hoofdfiguren in het Battlestar Galactica-universum
 Apollo (homojongerenvereniging), een Rotterdamse vereniging
 Operatie Apollo, een militaire operatie van de Canadese marine in ondersteuning van de Verenigde Staten in zijn strijd tegen het terrorisme
 Apollo (hop), een hopvariëteit
 Apollo (Slagharen), een zweefmolen in Attractiepark Slagharen

Zie ook 
 Apollon (doorverwijspagina)